Екатери́на Илларио́новна Калинчу́к (2 декабря 1922, д. Житово, Щёкинский район Тульская область — 13 июля 1997, Москва) — советская гимнастка, двукратная чемпионка XV Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта (1952), заслуженный тренер РСФСР (1962).

В 1936—1951 выступала за добровольное спортивное общество «Искра» (Московская область). Абсолютная чемпионка РСФСР (1947). Чемпионка России в упражнениях на бревне и в опорном прыжке (1948). В 1952 году окончила Московский областной педагогический институт. В 1952 году стала олимпийской чемпионкой в опорном прыжке и в командном первенстве, а также серебряным призёром в групповых вольных упражнениях. Чемпионка СССР в упражнениях на брусьях (1952). Бронзовый призёр всесоюзных первенств в опорных прыжках (1952, 1953, 1954). Член сборной команды СССР до 1956 года.

Похоронена на Городском муниципальном кладбище в Дзержинском Московской области.

Источники 
 

Чемпионы СССР по спортивной гимнастике
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1952 года
Похороненные в Дзержинском (Московская область)